Маса́льский (, , ) — русская, польская, литовская и белорусская фамилия, в том числе княжеская (см. Масальские).

Известные носители 
 Масальский, Владимир Николаевич (1860—1940) — русский генерал от артиллерии.
 Масальский, Даниил Афанасьевич (1739—1832) — русский кораблестроитель конца XVIII — начала XIX века.
 Масальский, Игнацы Якуб (1727—1794) — епископ Виленский, религиозный, общественный и политический деятель Речи Посполитой.
 Масальский, Константин Петрович (1802—1861) — русский писатель, поэт, драматург и переводчик.
 Масальский, Михаил Юзеф (1700—1768) — великий гетман литовский.
 
 Масальский, Пётр Антонович (1880—1956) — русский и советский архитектор.
 Масальский, Юзеф Адриан (ок. 1726—1765) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.

Другое 
 Масальский — посёлок в Локтевском районе Алтайского края.

См. также 
 
Масальское
 Масальская
 Мосальские
 Масальскис